Cash-cash, roman policier de l’écrivain australien Carter Brown publié en 1959 ;
 Cash-Cash, pièce de théâtre d'Albert Husson d'après l'œuvre d'Alistair Foot et d'Anthony Marriott ;
 Cash? Cash!, est un film belge néerlandophone de 1967 ;
 Cash-cash, film américain de Richard Lester réalisé en 1984 ;
 Cash Cash est un groupe musical américain, notamment connu pour la chanson  sortie le .

Voir aussi

 
 Cash? Cash!
 Take Me Home

Homonymie de titre
Homonymie